Viereckige Hüte waren Bekleidungsstücke vor-inkaischen Regionalkulturen Tiwanaku- und Wari-Kultur im Andenraum. Die Archäologen Alexei Vranich und Charles Stanish nehmen an, dass die viereckigen Hüte der Elite vorbehalten waren. Kennzeichnend für die fein gewebten vielfarbigen Hüte ist die viereckige Form.

Galerie

Siehe auch 
 Qiru

Weblinks 

Ji Mary Seo: Four-Cornered Hat., Metropolitan Museum of Art, abgerufen am 7. Dezember 2021

Einzelnachweise 

Tiwanaku-Kultur
Archäologischer Fund (Bolivien)
Archäologischer Fund (Altamerika)
Archäologischer Fund (Amerika)